Шахзода (, настоящее имя — Зилола Баходыровна Мусаева, ; род. 28 июля 1979 года) — узбекская певица и актриса.

Биография 

Родилась 28 июля 1979 года в Фергане. Отец Баходыр Мусаев — доктор философских наук, мать Мирихта Мусаева — преподаватель русского языка и литературы.

С детства увлекалась музыкой. После окончания школы поступила в Международный государственный киевский университет (факультет менеджмента). Затем бросила учёбу и начала профессионально заниматься музыкой и вокалом в составе дуэта «Жоним» (рус. «Душа»). В 2001 году Мусаева взяла псевдоним Шахзода и начала сольную карьеру. В 2003 дала первый сольный концерт. Снималась в кино. В 2009 году записала совместную с DJ Smash песню «Между небом и землёй», которая заняла 8-е место в чартах Муз-ТВ и получила ряд наград. Затем было сотрудничество с группой Akcent, результатом которого стала песня «All alone». Работает с французским диджеем Шоном Беем (англ. Sean Bay). Композитор Эльдар Юлдашев создал для певицы хит «Toʻrt qadam» и альбом «Севги бор». Песня «Мой золотой» был спродюсирована композитором Dr. Costi. В 2016 году совместно с группой TWO вышла песня «Linda». С 2017 года Шахзода начала сотрудничать с российским музыкальным издательством Media SDV, выпустила новый сингл «Люли, люли».

Музыкальные альбомы

Музыкальное видео

Фильмография

Награды 
 2003 год — победительница в номинациях «Имидж года» и «Лучшая певица года».
 2004 год — победительница в номинации «Альбом года».
 2005 год — победительница в номинации «Песня года» (Керагимсан)
 2006 год — медаль «Шухрат»
 2006 год — лучший хит года «Кечалари ёкимли»
 2010 год — премия «Big Apple Music Awards» (в Нью-Йорке), как лучший артист Центральной Азии и Кавказа
 2010 год — вместе с DJ SMASH победила в номинации «Лучшее видео» на «WORLD FASHION AWARDS 2010» (2 июня в Москве)
 2014 год — песня года «Shunchaki»
 2019 год — Международный музыкальный фестиваль Nur-Sultan Music Awards 2019

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 AllPersons.ru  
 Официальный представитель в России 

Поп-фолк-исполнители